Carry On peut désigner :
 Carry On, série de films comiques britanniques (1958-1992) (liste) ;
 Carry On, album de Chris Cornell (2007) ;
 Carry On, le douzième album studio de Crosby, Stills & Nash ;
Carry On, chanson de  Crosby, Stills, Nash & Young
 Carry On, chanson de Fun (2012) ;
 Carry On, chanson de Avenged Sevenfold (2012).

Homonymie de titre